El canal de Menorca és un corredor marí d'uns 36 quilòmetres d'amplada situat a la mar Mediterrània, a l'arxipèlag Balear, entre les illes de Mallorca i Menorca. Hi podem trobar una àmplia distribució d'hàbitats, des dels bancs de sorra i praderies de posidonia pròpies de les zones pròximes a la costa, fins a comunitats de fons de plataforma (de 50 a 100 metres de profunditat) i talús (100 a 400 metres de profunditat) amb un elevat valor ecològic i diversitat d'espècies.

L'àrea del canal presenta poblacions de diferents espècies de cetacis i tortugues marines. Pel que fa a les aus marines, el LIC és especialment important per a les baldrigues balear (Puffinus mauretanicus) i cendrosa (Calonectris diomedea), que vénen a la zona des de colònies pròximes i d'altres més distants (sud de Mallorca, Eivissa, Columbretes) .

La zona del canal de Menorca presenta una plataforma continental subhoritzontal amb profunditats mitjanes de 80 m i una profunditat màxima de 130m. Té un pendent suau cap al nord-oest, limitat al nord i al sud per talussos força inclinats i constitueix el 19% de la plataforma continental al voltant de les illes de Mallorca i Menorca. La ruptura del pendent a la vora de la plataforma continental es produeix cap als als 200 m de profunditat. Els fons d'aquesta plataforma són una alternança de fons sedimentaris detrítics calcaris d'origen biogènic que estan formats per sorres, restes de closques esmicolades i graves. Els corrents predominants (nord-oest i sud-est) que sovintegen en determinades zones, generen acumulacions diferenciades d'aquests materials, constituint fons sedimentaris dinàmics amb morfologies característiques com ara els megaripples i les dunes submarines. També caracteritzen grans extensions de la plataforma del Canal de Menorca, els fons de rodòlits (fons de mäerl) assimilables a graves, però formats pel creixement d'algues calcàries de vida lliure, i de vegades amb espècies similars a les que formen el coral·ligen, que apareixen fins més enllà dels 100 m de profunditat i que constitueixen un dels hàbitats de major biodiversitat del canal. També hi ha afloraments rocosos dispersos a la zona nord i a les àrees més pròximes a la costa menorquina.

En aquest hàbitat d'interès comunitari també es troba l'alga marró de grans dimensions Laminaria rodriguezii, endèmica del Mediterrani, i densos boscos d'espècies singulars, com les gorgònies Paramuricea macrospina, Paramuricea clavata i Eunicella singularis, característiques dels fons de corall i esponges de grans dimensions com l'Axinella polypoides.

S’estima que al Canal de Menorca, àrea marina protegida, hi ha 752 milions de partícules de plàstic, que equivalen a 3,7 tones, segons un estudi dut a terme per investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i l’Escola de Negocis ESADE. La investigació mostra que els valors mitjans de plàstic recollits per quilòmetre quadrat són de 220.000 partícules, equivalent a 1,1 quilos de plàstic. Segons l'estudi, les partícules tenen una grandària inferior a 5 mil·límetres i s’han anat fragmentant per l'efecte dels corrents i l’onatge. Amb aquesta grandària, aquestes partícules representen una “amenaça important per als ecosistemes marins”, ja que s’introdueixen en la cadena alimentària i poden arribar també als humans.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Canal de Menorca. Áreas de estudio del proyecto LIFE+ INDEMARES, PDF (en castellà-espanyol)
 NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

Geografia de les Illes Balears